En voïvodie de Silésie :
 Mzyki, une localité de la gmina de Woźniki, dans le powiat de Lubliniec
 Mzyki, une localité de la gmina de Koziegłowy, dans le powiat de Myszków.